Nörning heißen die folgenden geographischen Objekte.
 Nörning (Gemeinde Ebersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Ebersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark in Österreich
 Nörning (Gemeinde Hartl), Streusiedlung der Gemeinde Hartl im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark in Österreich
 Nörning (Marktgemeinde Kaindorf), Streusiedlung der Marktgemeinde Kaindorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark in Österreich

Siehe auch:
 Nöring, Katastralgemeinde der Gemeinde Krems in Kärnten